Brémontier, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à  Massy
 Brémontier-Merval, commune française de la Seine-Maritime
 Nicolas Brémontier (1738-1809), célèbre pour avoir stoppé l'avancée des dunes en plantant des pins maritimes.